Tadataka peut faire référence à : 
 Inō Tadataka (1745-1818), géomètre et cartographe japonais.
 Tadataka Kyōgoku (1593 - 1637), noble et daimyō japonais de l'époque Sengoku.
 Ōkubo Tadataka (1560 – 1639, guerrier japonais des époques Sengoku et Edo.
 Hayashi Tadataka (1848 - 1941), daimyo de la fin de l'époque d'Edo qui dirige le domaine de Jōzai. 
 Fujiwara no Tadataka (1163 - 1245), noble de cour japonais (Kugyō).